Életpálya, egyes személyekkel kapcsolatos történések összegzése;
Pálya,  pályagörbe, trajektória <latin>, mozgó tömegpont (vagy kiterjedt test egy pontja) által valamely vonatkoztatási rendszerhez viszonyítva leírt görbe;
Pálya, keringési út, csillagászati fogalom;
Röppálya, a felszíntől elszakított test útja;
 Sportpálya
 Pályatanácsadás

A közlekedésben
Autópálya;
Vasúti pálya.